Distinguished Service Cross – amerykańskie odznaczenie wojskowe
 Distinguished Service Cross – brytyjskie odznaczenie wojskowe
 Skaningowa kalorymetria różnicowa
 Cyfrowe wywołanie selektywne (ang. Digital Selective Call)
 Dynamic Stability Control – nazwa systemu ESP używana przez firmę BMW